Wilhelm Pilgram ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Pilgram (Maler) (1814–1889), deutscher Maler 
 Wilhelm Pilgram (Schauspieler) (1889–1971), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Wilhelm Pilgram (Autor) (* 1934), deutscher Autor